Келлог или Ке́ллогг () — английская фамилия и топоним.
 Kellogg's — американская компания, производитель сухих завтраков и продуктов питания быстрого приготовления.
 Келлог, Альберт (1813—1887) — американский ботаник.
 Келлог, Вернон Лайман (1867—1937) — американский энтомолог и эволюционист, президент Энтомологического общества Америки.
 Келлог, Джон Харви (1852—1943) — американский врач-диетолог.
  (1812—1901) — американской изобретатель.
 Келлог, Кит (род. 1944) — американский генерал-лейтенант в отставке, ответственный секретарь Совета по национальной безопасности США.
 Келлог, Клара Луиза (1842—1916) — американская оперная певица.
 Келлог, Кларк (род. 1961) — американский профессиональный баскетболист.
 Келлогг, Марк (1831—1876) — журналист, убитый в битве при Литтл-Бигхорне.
 Келлог, Фрэнк Биллингс (1856—1937) — американский политик, госсекретарь США.
  (1883—1960) — американский радиоинженер, один из изобретателей электродинамического громкоговорителя.
 Келлог, Уильям Кейт (1860—1951) — американский бизнесмен, основатель компании «Kellogg's», брат Джона Харви Келлога.

Топонимы 
 Келлогг — город в США.
 Келлог — сельский населённый пункт в Туруханском районе Красноярского края.
 Келлог — река в Ямало-Ненецком автономном округе и Красноярском крае, левый приток Елогуя.

Kellogg

Примечания